Axel Nordlander (1879-1962), cavalier suédois
Bert-Ola Nordlander (né en 1938), joueur suédois de hockey sur glace